Антимодернизм — философия критики и идейная позиция, направленная против модернизации и её центральных аспектов: современной технологии, индустриализации, капитализма, эмпиризма и экономической глобализации. Близкой концепцией является критика развития. Антимодернисты считают модернизацию вредной как для человека, так и для окружающей среды. Антимодернистские движения представляют широкий круг критических течений, которые призывают к опрощению, традиции, духовности, эстетике, пацифизму.

Антимодернизм в христианстве 

Известными христианскими антимодернистами были доминиканский монах Джироламо Савонарола и Папа Пий X, который выступил против безбожных модернистов в энциклике «Pascendi Dominici Gregis», в которой он характеризует модернистов как врагов не только католической религии, но и всех религий вообще. Для него модернизм составлял «синтез всех ересей». Папа Пий Х требовал, чтобы все священники и другие церковные чиновники приносили присягу против модернизма. Эта присяга должна была заново даваться ими каждый год.

Известные антимодернисты 
 Рене Генон, автор настольных книг антимодернистов «Кризис современного мира» и «Царство количества и знамения времени».
 Махатма Ганди
 Фритьоф Шуон
 Юлиус Эвола, радикальный итальянский антимодернист, автор книг «Восстание против современного мира», «Люди среди руин» и «Оседлать тигра».
 Чарльз Аптон (Charles Upton), свои взгляды изложил в книге «Система антихриста».
 Жак Эллюль, свои идеи изложил в антимодернистских книгах «Технологическое общество» и «Пропаганда»
 Освальд Шпенглер, немецкий романтик и философ, выступил против модернизма в известной книге «Закат Европы».
 Давид Гросс (David Gross), автор книги «Прошлое в руинах: традиция и критика современности».
 папа Пий X

Ссылки 
 Белоусов А. "Пропаганда" Жака Эллюля // Свободная мысль. 2010. №4

См. также 
 Почвенники
 Консерватизм в христианстве
 Католики-традиционалисты
 Традиционализм

Модернизм
Философские направления и школы